El  Club Atlético San Antonio de Ranchillos   (en forma abreviada: San Antonio) es una entidad deportiva de Argentina con sede en la localidad de Ranchillos, Tucumán. El fútbol es su disciplina más destacada, se compite también en baloncesto, voleibol, fútbol femenino, Taekwondo, Roller Hockey, Hockey y Patín Artístico.
Su estadio llamado "Antonio Moreno" se encuentra en el km 24 de la ruta 302. La camiseta es roja y por esta razón fue el primer club al que se lo conoce como EL ROJO Su clásico rival es Club Atlético Cruz Alta.

Campeonato 1954 
Éste campeonato provincial fue el primero en el que participó dicho club, jugando con el Club Atlético Fronterita ganando 1 - 0

Este equipo formó con :

Negro Musha Brizuela

Pelao Véliz

Flaco Martínez

Cota Orellana

Diente Monteros

Raúl Ledesma

Negro Orellana

Corcho Cejas

Augusto Santillan

Chanchita Gómez

Moisés Peralta

DT: Crespin

Campeonato 1959 
El Campeonato Cultural Tucumano1959 tuvo cómo campeón a dicho club que formó con:

Aldo Berettone

Flaco Martínez

José Navarro

Adolfo Cisneros

Chelo Ledesma

Gringo Ledesma

Rafael Luna

Luis Geton Luna

Francisco llanos

Chaqueño Montenegro

Negro Erranz

DT:Juan Carlos Santillan

Campeonato 1979 
Último campeón de la Liga Cultural de Fútbol Tucumano,el plantel formó con : 

Ángel Juárez

Nicolás Vizcarra

José Medina

Tomás Ruíz

Landucci Ruíz

Arnaldo Cacho Vargas

Adolfo Rafael Cisneros

Carlos Hugo Salazar

Juan Gerónimo Paz

Mario Rubén Cisneros

Negro Hoyos

Flaco González

Miguel Barboza

Julio Alberto Cisneros

Carlos Rodolfo Núñez

Bicho Maltez

Óscar Albarracín

Toro Díaz

DT: Hugo Laprida

Campeonato LTF 2014 
Plantel del histórico Sub Campeonato de la Liga Tucumana de Fútbol , derrotado en la final por 4 - 0 ante el Club Atlético Ñuñorco

Este equipo formó con :

Franco Migliorini

Víctor Lucena

Victor Banuera

Ramón Banuera

Lucas Valdez

Lucas Barboza

Ángel Ruiz

Nicolás Ibarra

Juan Jorge Díaz

Javier Mangarella

Lucas Ybarra

Exequiel Trejo

Luciano Ruiz

Hernán Jaime

Nicolás Carrizo

Favio Escobar

Matías Paz

Nicolás Verón

Exequiel Vera

Pelazca Lazarte

DT: Acosta

"Torneo del Interior" Asociación del Futbol Argentino 2016 (AFA) 
Por primera vez en la historia, dicho Club participó de un Torneo Nacional de AFA, formó con :

Lucas López

Luciano Ruiz

Juan Yramain

Ramón Banuera

Lucas Valdez

Fabián Rojas

Ángel Ruiz

Matías Ibáñez

Javier Mangarella

Claudio González

Joaquín Quinteros

Leandro Torres

Victor Banuera

Jonathan Amaya

Emiliano Villar

Lucas Ybarra

Juan Jorge Díaz

Nicolás Ibarra

Nicolás Verón

Luis Suárez

Matías Paz

Marcos Díaz

DT: Miguel Tigre Amaya

Jugadores

Plantel 2019/2020 

 Actualizado el 29 de Abril de 2019

| colspan=7 style="background: #ffffff" align=center||-
| colspan=7 style="background: #ffffff" align=center|

|-
| colspan=7 style="background: #ffffff" align=center||-
| colspan=7 style="background: #ffffff" align=center|

|-

"Torneo Federal B" Asociación del Futbol Argentino 2017 (AFA) 
Última participación del equipo de la localidad de Ranchillos en un Torneo Nacional.

El plantel fue : 

José Roldán

Víctor Lucena

Maximiliano Sueldo

Ramón Banuera

Leandro Soleiman

Luciano Ruiz

Edgardo Rojas

Emiliano Villar

Ángel Ruiz

Javier Mangarella

Juan Jorge Díaz

Esteban Palavecino

Leandro Torres

Lucas Valdez

Ramírez Silva

Luis Galvan

Erik Herrera

Rodrigo Lizarraga

Carlos Castro Gutiérrez

Javier Núñez

Alejo Rojas

Nicolás Verón

Lucas Ybarra

Javier Alvarez

Luis Suárez

Isaias Ruíz

Nelson Paladea

DT:  Miguel Tigre Amaya

Clubes de la provincia de Tucumán